De term Antares is afgeleid van het Griekse Αντάρης, hetgeen 'tegen Ares (mythologie)' betekent (Αντ = Anti, άρης = Ares).
Antares is oorspronkelijk de naam van een ster, 
 Antares (ster)

Antares kan verder naar de volgende zaken verwijzen:
 Antares (berg), de hoogste berg van het Sterrengebergte, Nederlands-Nieuw-Guinea
 Antares (raket), een draagraket om objecten in een baan rond de aarde te brengen
 Antares (telescoop)
 De naam van de maanlander van Apollo 14
 Antares (stripreeks)